Оли́мпия:
 Олимпия — поселение в Древней Греции, место возникновения Олимпийских игр.
 (582) Олимпия — астероид Солнечной системы.
 «Олимпия» — современная реконструкция древнегреческой триремы.
 «Олимпия» — моторная суперъяхта.
 «Олимпия» — серия судов на подводных крыльях.
 «Олимпия» () — компания, производитель оргтехники (изначально — пишущих машин).

Культура 
 «Олимпия» — картина Эдуара Мане (1863).
 «Олимпия» — фильм Лени Рифеншталь (1938).
 «Олимпия» — пятый студийный альбом группы «7Б» (2010).
 «Олимпия» — концертный зал в Париже.
  — выставочный центр в Лондоне.
 «Олимпия» — театр, центральная сцена которого носит имя Марии Каллас, одна из площадок Национальной оперы Греции в Афинах.

Спорт 
 «Олимпия» — ледовый спортивно-развлекательный комплекс в Иванове.
 «Олимпия» — футбольный стадион в Волгограде.
 «Олимпия» — футбольный стадион в Самарканде.
 «Олимпия» — футбольный стадион в Хельсингборге.

Футбольные клубы

Баскетбольные клубы 
 «Олимпия» (Любляна) — словенский баскетбольный клуб.
 «Олимпия» (Милан) — итальянский баскетбольный клуб.
 «Олимпия» (Гродно) — белорусский женский баскетбольный клуб.

Хоккейные клубы 
 «Олимпия» (Кирово-Чепецк) — российский хоккейный клуб.
 ХК «Олимпия Любляна» — словенский хоккейный клуб (1928—2017).
 ХК «Олимпия» — словенский хоккейный клуб из Любляны (основан в 2004).

Топоним 
 Олимпия — административный центр штата Вашингтон (США).
 Олимпия — муниципалитет в штате Сан-Паулу (Бразилия).

Персоны 
  — жена царя Аршака II.
 Олимпия де Гуж (1748—1793) — французская писательница и журналистка.

См. также